Margarita de Francia, (1279-14 de febrero de 1318), siendo la menor de los tres hijos nacidos de Felipe III el Atrevido, rey de Francia, con María de Brabante, su segunda esposa. Fue la Reina de Inglaterra como la segunda esposa del rey Eduardo I de Inglaterra.

Primeros años 

Su padre murió cuando ella tenía tres años y creció bajo la guía de su madre y Juana I de Navarra, esposa de su medio hermano el rey Felipe IV.

Matrimonio 
La muerte de la amada primera esposa de Eduardo I de Inglaterra, Leonor de Castilla, a la edad de 49 años en 1290, lo dejó tambaleándose en el dolor.

Sin embargo, era mucho más beneficioso para Eduardo hacer las paces con Francia para permitirle proseguir sus guerras en Escocia. Además, con un único hijo superviviente, Eduardo estaba ansioso por proteger el trono inglés con herederos adicionales. En el verano de 1291, el rey había prometido a su hijo y heredero, Eduardo, a Blanca de Francia -la segunda de los hijos de Felipe III con su segunda mujer-, con el fin de lograr la paz con Francia. Sin embargo, conocedor de la extraordinaria belleza de la princesa, él mismo decide casarse con ella a toda costa, y envió unos emisarios a solicitar su mano al rey Felipe IV el Hermoso, hermano de la joven. Felipe acepta el enlace, pero bajo los siguientes términos:

 Se firmaría un tratado entre ambas naciones.

 Eduardo cedería a Francia el feudo de Gascuña.

Sorpresivamente, Eduardo acepta las condiciones y envía a su hermano el conde Edmundo de Lancaster a traer la novia a Inglaterra; pero todo resultó un escandaloso engaño, pues Blanca ya había sido comprometida con Rodolfo III de Habsburgo, duque de Austria y Estiria e hijo mayor del emperador Alberto I de Habsburgo. Entonces, el rey francés le ofrece a Eduardo, de entonces 55 años de edad, la mano de su hermana menor, Margarita, de solo 11 años de edad.

Ofendido en su orgullo, Eduardo I declara la guerra a Francia y rechaza el compromiso con Margarita. Después de cinco años, una tregua fue acordada bajo la influencia del papa Bonifacio VIII. Una serie de tratados en la primera mitad de 1299 proporcionó términos para un matrimonio doble, firmándose el Tratado de Montreuil: Eduardo se casaría con Margarita y su hijo se casaría con Isabel de Francia, hija sobreviviente más joven de Felipe IV. Además, la monarquía inglesa recuperaría el estratégico ducado de Guyena,la ciudad clave de Guyena y recibiría 15.000 libras de dote legadas a la joven por su padre Felipe III. así como el retorno de las tierras de Leonor de Castilla en Ponthieu y Montreuil como dote primero para Margarita, y luego para Isabel de Francia.

Eduardo y Margarita se casaron en la catedral de Canterbury, el 8 de septiembre de 1299, siendo la diferencia de edad entre los nuevos esposos más que evidente -el rey tenía 60 años y Margarita apenas 17(???)-.

Margarita nunca fue coronada como Reina de Inglaterra, siendo la primera reina sin corona desde la Conquista. Esto de ninguna manera disminuye su dignidad de esposa del rey, sin embargo, ella usó el título real en sus cartas y documentos, y apareció en público con una corona a pesar de que no había recibido una durante un rito formal de investidura.

Poco después de su boda, el rey parte a la frontera escocesa y deja a su esposa en Londres. Al año siguiente, el 25 de mayo de 1300, Blanca se casaba con el duque Rodolfo III de Habsburgo en Viena.

Después de varios meses, aburrida y sola, la joven reina decide reunirse con su esposo. Nada podría haber hecho más feliz al rey, pues las acciones de Margarita le recordaban a su primera esposa, Leonor.

Pronto Margarita forjaría una sólida amistad con su hijastra María, abadesa de Amesbury, que era solo tres años mayor que ella. Al año siguiente de su boda (1300) nace su primer hijo y en 1301 nace otro, lo que hace que el rey se una cada vez más con su esposa. Todo aquel que hubiera caído de la gracia del rey y estuviera a punto de ser ajusticiado, solo tenía que recurrir a la reina para tener prácticamente asegurada la salvación. En los documentos en que se concedía el perdón real se puede leer al final: "Perdonado únicamente por la intervención de nuestra querida consorte, reina Margarita de Inglaterra".

Esta pareja tan dispareja fue dichosamente feliz. Cuando Blanca murió (19 de marzo de 1305), el rey ordenó un riguroso luto en honor a la reina. Eduardo llegaría a llamar a su esposa "una perla de gran valor". En ese mismo año, Margarita daba a luz a su tercer hijo, una niña, la cual, con gran sorpresa de todos, es bautizada con el nombre de Leonor, en honor a la primera esposa de Eduardo, lo cual demostraba su falta de celos al recuerdo de la difunta reina.

Al año siguiente (8 de julio de 1307), muere el rey Eduardo. Margarita, viuda a los 25 años, resuelve no volver a casarse nunca, diciendo "cuando Eduardo murió, todos los hombres murieron para mí", usando su inmmensa dote de viuda para ayudar a los necesitados.

Margarita murió en el castillo de Marlborough, el 14 de febrero de 1317 (1317 o 1318 ???), a los 35 años de edad, siendo sepultada en Christ Church Greyfriars de Londres.

Descendencia 
 Tomás de Brotherton,  conde de Norfolk (1 de junio de 1300 a 4 de agosto de 1338). Se casó (1) con Alice Hayles, con descendencia y con (2) Mary Brewes, con descendencia.
 Edmundo de Woodstock,  conde de Kent (5 de agosto de 1301-19 de marzo de 1330) Contrajo matrimonio con Margarita Wake, III baronesa Wake de Liddell con la que tuvo descendencia.

 Leonor de Inglaterra (1306-1311)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Reinas consortes de Inglaterra con los Plantagenet
Reinas consortes de Inglaterra del siglo XIII
Reinas consortes de Inglaterra del siglo XIV
Consortes de la dinastía de los Capetos
Hijas de Francia del siglo XIII de la dinastía de los Capetos
Hijas de Francia del siglo XIV de la dinastía de los Capetos
Inglesas del siglo XIII
Inglesas del siglo XIV
Nacidos en París